Jméno a příjmení Jaroslav Čermák se může vztahovat k následujícím osobnostem:
 Jaroslav Čermák (architekt) – český architekt sakrální architektury 20. století (1901–1990)
 Jaroslav Čermák (kněz) – český římskokatolický kněz působící v USA (1871–1953)
 Jaroslav Čermák (malíř) – český malíř působící v cizině (1831–1878)
 Jaroslav Čermák (odbojář) – francouzský protinacistický odbojář českého původu a vězeň komunistického režimu v Československu (1929–2011)
 Jaroslav Čermák (překladatel) – překladatel z francouzštiny
 Jaroslav Čermák (Vlajka) – podnikatel, politik, velitel ozbrojené složky Vlajky – paramilitantních Svatoplukových gard (SG) (1894–1946)